Friedrich von Wied ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. von Wied
 Friedrich IV. von Wied-Runkel († 1487), Graf von Wied
 Friedrich III. von Wied (1475/1478–1551), Bischof von Münster
 Friedrich IV. von Wied (~1518–1568), Erzbischof von Köln

Siehe auch:
 Friedrich zu Wied